Cenobrigi o Cenomani era il nome di alcuni popoli antichi, quali:
Aulerci cenomani, abitanti della Gallia transalpina, nell'attuale Mayenne
Cenomani, abitanti della Gallia cisalpina, tradizionalmente considerati derivazione del precedente popolo
Commoni, abitanti della Provenza, probabilmente di stirpe ligure.

Il nome potrebbe derivare sia dal greco κοινός koinόs, "comune", sia dal latino cœnus, "fango", in relazione al territorio da questi abitati. La parola *brigos significa "tribù", e, similarmente, man "uomini", quindi "abitanti delle paludi".